Zausinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zausinger (1935–2018), deutscher Elektroinstallateur, Unternehmer, Verbandsfunktionär und Senator
 Ludwig Zausinger (1929–2013), deutscher Fußballspieler